Assur (; possivelmente: Negrume) é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, mencionado no livro de Gênesis como o segundo filho de Sem e neto de Noé "Os filhos de Sem são: Elão, Assur, Arfaxade, Lude  e Arã." A palavra hebraica é traduzida tanto Assur como Assíria ou Assírios. Segundo o relato bíblico também seria o antepassado dos assírios.

Árvore genealógica 
Árvore genealógica baseada em I Crônicas:

Ver também 

 Assur (Assíria)
 Assur (deus)

Bíblia